Drysén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Gustaf Albert Drysén
 Johan Albert Drysén
 Peter Samuel Drysén

Efternamn